Curel kan syfta på:
 Curel, Alpes-de-Haute-Provence
 Curel, Haute-Marne